Тази страница представя турнира за купата на България по футбол, провеждащ се през сезон 2000/2001. Включени са само срещите от финалната фаза на турнира. Всяка една от 28-те области излъчва свой представител за участие в турнира за Купата на България. 28-те отбора играят в квалификационен кръг, за да излъчат 16 участника в I кръг на турнира, които срещат 16-те отбора от „Б“ група. Квалификациите са разделени на териториите на 4-те „В“ групи и така за I кръг се изпълчват по четири отбора от Североизточна, Северозападна, Югозападна и Югоизточна България. Победителят получава право на участие в турнира за Купата на Уефа за следващия сезон.

I кръг 
12, 14 и 19 септември 2001 г.:

II кръг 
23 септември 2001 г.:

1/16 финали 
23 октомври 2001 г.

1/8 финали 
28 ноември 2001 г.:

1/4 финали 
27 февруари и 20 март 2002 г.:

Полуфинали 
10 април и 1 май 2002 г.:

Финал 

 Голмайстори:
 0:1 Драгич (31 – автогол); 1:1 Головской (47); 2:1 Г. Иванов (70); 3:1 Кабат (83).

 Съдия: Димитър Димитров

Източници 
 bulgarian-football.com

0